Transcom steht unter anderem für:
 Transcom WorldWide, ein Customer-Relationship-Management- und Debt-Collection-Unternehmen aus Luxemburg
 United States Transportation Command, ist eines der zehn teilstreitkräfteübergreifenden Unified Combatant Commands der US-Streitkräfte